John Romita, Sr. een stripauteur vooral bekend van zijn werk bij Marvel Comics in de jaren 60. 
John Romita, Jr. de zoon van John Romita, Sr. en eveneens een stripauteur. Vooral bekend van zijn werk aan de X-Men en Iron Man strips.